UMAG puede referirse a:
 Universidad de Magallanes (UMAG), universidad de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Patagonia, Chile; 
 Universidad de Magallanes Televisión (UMAG TV), radiodifusora, canal de televisión y plataforma digital perteneciente a la anterior; 
 Umag, localidad de Croacia; 
 Torneo de Umag, competición de tenis de Umag; o
 Universidad MéxicoAmericana del Golfo (UMAG), universidad de Puebla, México.